WrestleMania 29 — двадцать девятая по счёту WrestleMania, PPV-шоу производства WWE. Шоу прошло 7 апреля 2013 года на арене «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорд, Нью-Джерси, США.

В главном событии Джон Сина победил Скалу и завоевал свой рекордный одиннадцатый титул чемпиона WWE, а также отомстил за поражение Скале в главном событии WrestleMania XXVIII годом ранее. Матч Джона Сины и Скалы стал первым матчем, который проводился в главном событии WrestleMania два раза подряд. Среди других значимых матчей — победа Гробовщика над Си Эм Панком, завершившая сюжетную линию, связанную со смертью Пола Берера. В предпоследнем матче Трипл Эйч победил Брока Леснара в матче без ограничений; если бы Трипл Эйч проиграл, он бы закончил карьеру. Кроме того, Альберто Дель Рио сохранил титул чемпиона мира в тяжелом весе против Джека Суэггера.

Производство 
Билеты на шоу поступили в продажу 10 ноября 2012 года. В первый же день было продано 52 029 билетов, побив рекорд WrestleMania X8, когда в первый день было продано 51 620 билетов. Также был установлен рекорд по доходу от продажи билетов — более 10 млн долларов, что больше чем сборы от продаж билетов в первый день на WrestleMania XXVIII — 6,3 млн долларов (частично из-за повышения цены на билеты).

Поединки

Примечания

Ссылки 
 

2013 год в спорте
Спортивные соревнования в Нью-Джерси